Людина, на честь якої названі ці об'єкти: Семен Палій

Ву́лиця Семена Палія (також вулиця Палія, вулиця Полковника Семена Палія) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Семена Палія 
 вулиця Семена Палія — вулиця в місті Борзна.
 вулиця Семена Палія — вулиця в місті Ізмаїл.
 вулиця Семена Палія — вулиця в місті Київ.
 вулиця Семена Палія — вулиця в місті Кропивницький.
 вулиця Семена Палія — вулиця в місті Одеса.
 вулиця Семена Палія — вулиця в місті Фастів.

Вулиця Полковника Семена Палія 
 вулиця Полковника Семена Палія — вулиця в місті Чернівці.

Вулиця Палія 
 вулиця Палія — вулиця в місті Корсунь-Шевченківський.
 вулиця Палія — вулиця в місті Львів.

Провулок Семена Палія 
 провулок Семена Палія — провулок в місті Житомир.
 провулок Семена Палія — провулок в місті Київ.
 провулок Семена Палія — провулок в місті Черкаси.

Провулок Палія 
 провулок Палія — провулок в місті Запоріжжя.

Багатозначні терміни: урбаноніми